Список космических запусков России в 2009 году

В 2009 году Россия являлась мировым лидером по запускам ракет космического назначения.

В 2009 году Россия осуществила 32 космических запуска, на 5 запусков больше, чем в 2008 году.

На орбиту выведено 29 отечественных и 20 зарубежных космических аппаратов.

Запуски осуществлялись с двух космодромов: 24 — с Байконура, с космодрома Плесецк — 8. Всего в 2009 году на Россию пришлось 43 % космических запусков, осуществлённых в мире.

Всего в 2009 году на Россию пришлось 42 % космических запусков, осуществлённых в мире.

Статистика 
Количество запусков: 32

Успешных запусков: 31

1 запуск признан частично удачным

Запуски по странам мира

См. также 
 Список космических запусков в 2009 году
 Хронология пилотируемых космических полётов

Примечания

Ссылки 
 Архив на сайте Роскосмоса
 Тема на форуме журнала «Новости Космонавтики»
 Видео пусков ракет-носителей в 2009 году. Телестудия Роскосмоса
 Центр обработки и отображения полетной информации